Línea 216 puede referirse a:

 Línea 216 de colectivos de General Madariaga, provincia de Buenos Aires.
 La empresa Línea 216 S.A. dueña de la Línea 166 de colectivos de Buenos Aires.